Armée nationale républicaine peut désigner :
 l'Armée nationale républicaine, l'armée de la République sociale italienne dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale ;
 l'Armée nationale républicaine, un groupuscule armé d'opposition russe à la politique de Vladimir Poutine.